Dahlbom ist der Nachname von:
Anders Gustaf Dahlbom (1806–1859), schwedischer Entomologe
Herbert Dahlbom (* 1934), schwedischer Radrennfahrer
Wilhelm Dahlbom (1855–1928), schwedischer Maler